Ралли Аргентины () — раллийная гонка, проходящая на территории Аргентины с 1980 года. Наибольшее количество побед на счету Себастьена Лёба - восемь. А вот другой французский многократный чемпион, Себастьен Ожье, напротив не имеет в Аргентине ни одной победы и это статистически самый не успешный для него этап.

История 
В 1978 и 1979 году Аргентинским автомобильным клубом были организованы две раллийные гонки - Ралли Вуэльта и Ралли Кодасур. На этих соревнованиях присутствовали с проверкой представители Международной автомобильной федерации и по её итогам в 1980 году впервые было проведено Ралли Аргентины, в регионе Тукуман. Первым победителем стал немец Вальтер Рёрль на Fiat 131 Abarth. Ханну Миккола и пилот Формулы-1 Карлос Ройтеманн замкнули подиум. В 1982 году мероприятние не состоялось, а в следующем году было проведено в Сан-Карлос-де-Барилоче. А уже в 1984 вновь было перенесено, на этот раз в провинцию Кордова, которая с тех пор является штабом Ралли Аргентины (за исключением 1992).

В 1988 году впервые в истории чемпионата мира и соответственно впервые на домашнем этапе победил пилот из Аргентины, это был Хорхе Рекальде.

В 1992 году Ралли было проведено в том же месте, где и дебютировало – в Тукумане. Но организатором не удалось в полной мере подготовиться к этапу и маршрут был организован на лету, а несколько спецучастков и вовсе пришлось отменить. Это вызвало возмущение болельщиков, что вылилось в неприятный инцидент: несколько автомобилей были закиданы камнями.

В 1999 году суперспециальный участок собрал рекордное количество зрителей в 100 000 человек, рассредоточенных в парке генерала Сан-Мартина, и почти миллион человек по всему маршруту. Пилоты Subaru Юха Канккунен и Ричард Бёрнс на шинах Pirelli не оставили своим соперникам ни шанса на победу. Разница между ними на финише соревнований составила всего лишь 2,4 секунды, что на тот момент было рекордно малым расстоянием между первым и вторым местом.

Победители

Многократные победители

Многократные призёры (только чемпионат мира)

Примечания

Ссылки 
 Статистические данные за все годы на ewrc-results.com

Ралли
Автоспорт в Аргентине